Russisch curlingteam (mannen)
Russisch curlingteam (vrouwen)
Russisch curlingteam (gemengd)
Russisch curlingteam (gemengddubbel)